

Терсинське сільське поселення — сільське поселення, Агризький район, Татарстан
 Терсинське сільське поселення — сільське поселення, Новокузнецький район, Кемеровська область